CMM, sigle composé des trois lettres C et deux fois M, peut faire référence à :
 Capability Maturity Model, un ancêtre du Capability Maturity Model Integration, un modèle de référence en génie logiciel ;
 Centre de morphologie mathématique de l'École des Mines de Paris (Mines Paris) ;
Collegium Musicum de Mulhouse, orchestre symphonique ;
 Commandeur de l'Ordre du mérite militaire (Canada) ;
 Communauté métropolitaine de Montréal ;
 Compagnie de maintenance mobilité, dans l'armée française ;
 Conférence mennonite mondiale ;
 Congrès mondial macédonien ;
 Corpus mensurabilis musicae, une édition de musique ancienne ;
 Calculateur multifonction moteur, un terme employé en automobile, plus communément appelé autrefois « calculateur d'injection », aujourd'hui il gère une multitude de choses d'où cette nouvelle appellation ;
 Ligne de Corbeil-Essonnes à Montereau, une ligne de chemin de fer ;
 Coordinate-measuring machine (en français, machine à mesurer tridimensionnelle) ;
 Composite à matrice métallique;

 , dans le département du Petén au Guatemala, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports